Neapolsko-sicilské princezny jména Marie Kristýna Bourbonsko-Sicilská/-obojí Sicílie či Neapolsko-Sicilská:
 Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská (1779–1847), provdaná sardinská královna
dcera krále Ferdinanda I./III./IV. a manželka sardinského krále Karla Felixe
 Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská (1806–1878), provdaná španělská královna a regentka
dcera krále obojí Sicílie Františka I. a manželka španělského krále Ferdinanda VII.
 Tereza Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská (1822–1889), provdaná brazilská císařovna
dcera krále obojí Sicílie Františka I. a manželka posledního brazilského císaře Pedra II.
 Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská (1877–1947)
dcera prince Alfonse Marii Neapolsko-Sicilského a manželka arcivévody Petra Ferdinanda Toskánského